onthouding (afzien van) op allerlei gebied, zoals
 onthouding van handelen: medische abstinentie
 onthouding van drugs, alcohol en andere verslavende middelen: abstinentie (verslaving)
Abstinentieverschijnselen bij een verslaving